Colors kan syfta på:

 Colors (film) – en amerikansk actionfilm från 1988
 Colors (musikalbum) – den svenska sångerskan Lalehs femte studioalbum från 2013
 Colors (Beck) – den amerikanska musikern Becks trettonde album från 2017